VIII чемпионат России по волейболу среди мужских команд суперлиги «А» проходил с 19 декабря 1998 года по 7 апреля 1999 года.

Это был первый чемпионат, сыгранный по новым правилам подсчёта очков: каждая партия волейбольного матча (кроме пятой) стала играться как минимум до 25 очков, а каждый розыгрыш мяча становился розыгрышем очка независимо от того, кто подавал. Также в командах впервые появились игроки либеро.

Из-за проведения в ноябре 1998 года чемпионата мира, первенство российской суперлиги «А» стартовало позже обычного. В отличие от прошлого сезона не был проведён предварительный этап по туровой системе, а сразу начались разъездные матчи. Также было внесено изменение в регламент, касаемое проведения суперфинальных серий. Суперфиналы за 1-е и 3-е место могли быть проведены только в том случае, если разрыв между первой и второй и, соответственно, третьей и четвёртой командами после всех матчей основного этапа не будет превышать трёх очков.

В итоге состоялся третий подряд суперфинал между «Белогорьем-Динамо» и УЭМ-«Изумрудом», но победа в споре лидеров российского волейбола впервые осталась за командой из Екатеринбурга. Отрыв «Искры»-РВСН от ЦСКА в свою очередь оказался достаточным для того, чтобы избежать суперфинальной серии, и подмосковная команда впервые с 1994 года стала призёром российского чемпионата.

По итогам этого чемпионата ни один из участников суперлиги «А» не был понижен в классе вследствие расширения сильнейшего дивизиона до 12 команд. В новообразованную Суперлигу получили путёвки все команды суперлиги «А», четыре сильнейших представителя суперлиги «Б» и два лучших коллектива высшей лиги. 
   
Лучшим игроком чемпионата России — обладателем Приза Андрея Кузнецова был признан доигровщик «Белогорья-Динамо» Сергей Тетюхин.

Основной этап 
Слабый старт «Белогорья-Динамо» в чемпионате (4 поражения в первых пяти матчах) на фоне уверенного лидерства УЭМ-«Изумруда» поставил под сомнение вопрос о том, состоится ли вновь суперфинал между этими командами. Но после серии неудач белгородцы одержали 15 побед подряд, в том числе две над «Изумрудом» на своей площадке, и в итоге разница между лидерами составила 2 очка, что по регламенту было достаточным условием для проведения серии встреч за золотые медали.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд

Суперфинал 
УЭМ-«Изумруд» — «Белогорье-Динамо» — 3—2

Как и в предыдущем сезоне, для определения победителя суперфинальной серии за 1-е место, проводившейся по системе 2—2—1, участвовавшим в ней командам потребовались все пять матчей. Две победы белгородцев — в стартовом матче в Екатеринбурге и на домашней арене при счёте 2—1 в серии в пользу УЭМ-«Изумруда» — не смутили уральскую команду и она смогла добиться заслуженного успеха в решающей пятой игре на глазах у своих болельщиков.

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Призёры

Факты и статистика 
 Из 65 состоявшихся матчей 31 закончился со счётом 3:0, 25 — со счётом 3:1 и ещё 9 — 3:2.
 Самым результативным игроком чемпионата стал диагональный «Белогорья-Динамо» Роман Яковлев. В 19 матчах основного этапа он набрал 345 очков, а в пяти матчах суперфинала — ещё 117.
 Командам, участвовавшим в чемпионате, впервые было предложено включать в заявку на матч игрока либеро. В УЭМ-«Изумруде» им стал уже имевший опыт игры на этой позиции в сборной России капитан екатеринбуржцев Павел Иванов. В «Белогорье-Динамо» «свободного защитника» в начале сезона играл в спешном порядке заявленный на чемпионат украинский волейболист Константин Белый, а в ходе сезона белгородскому клубу удалось вернуть Евгения Сокова, выступавшего в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов. «Искра»-РВСН на первых порах обходилась без либеро, но затем доверила эту роль бывшему игроку «Белогорья» Петру Кобрину. В «Самотлоре» и «Нефтянике Башкирии» вернулись на площадку уже перешедшие на тренерскую работу Игорь Гайдабура и Алексей Рудаков. И только ЦСКА ни за весь чемпионат не задействовал ни одного игрока в новом амплуа.

Итоговое положение

Обзор суперлиги «Б» и высшей лиги 
Всего в чемпионате России-1998/1999 принимали участие 60 команд: 6 в суперлиге «А», 6 в суперлиге «Б», 12 в высшей лиге, 21 в первой лиге и 15 во второй лиге.

Суперлига «Б» 
Команды сыграли шестикруговой турнир по туровой системе. Туры проходили в Новокуйбышевске, Ярославле, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Перми и Одинцове. При этом в первых двух турах команды играли по старым правилам подсчёта очков, а начиная с третьего (он стартовал в Санкт-Петербурге 15 декабря) — по новым.

«Автомобилист», «Уралсвязьинформ», «Октан» и ярославский «Нефтяник» завоевали право в следующем сезоне играть в Суперлиге. 
 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Высшая лига 
12 коллективов высшей лиги провели соревнование в два этапа. На предварительном этапе, проводившемся по туровой системе, команды играли по старым правилам подсчёта очков, а на финальном команды, разделённые на две подгруппы, провели четырёхкруговой турнир с разъездами по новым правилам.

Победители высшей лиги — МГТУ и «Дорожник-Локомотив» — стали обладателями путёвок в Суперлигу-1999/2000. Остальные команды перешли в высшую лигу «А», за исключением «Нефтяника» и СКА, уступившим в ней свои места победителям первой лиги сезона-1998/99 — «Изумруду»-2 из Екатеринбурга и воронежскому «Кристаллу».

Первая лига 
Финальный этап за 1—6-е места

Матчи финального этапа сильнейших команд лиги проходили в Воронеже и Братске. «Изумруд»-2 и «Кристалл» завоевали право играть во втором по силе дивизионе чемпионата России, который со следующего сезона стал называться высшей лигой «А». Команды, сохранившие по итогам чемпионата места в первой лиге, перешли в высшую лигу «Б».

Примечания

Ссылки 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

1998 год в волейболе
1999 год в волейболе